Spojení písmen M a Z může mít různé významy:

MZ 

 MZ – kód ISO 3166-2 pro Mosambik
 MZ – zkratka pro mešní zpěvy
 MZ – ministerstvo zdravotnictví
 MZ („emzák“) – mimozemšťan
 MZ (formát) – formát spustitelných souborů .exe v operačním systému DOS

.mz 

 .mz – internetová doména nejvyššího řádu pro Mosambik